Mentona – miejscowość we Francji
 menton – związek chemiczny występujący w mięcie
 Menton (Me) – nieparzysty punkt kraniometryczny na bródce